Филиповићи могу бити:

 Филиповић, презиме

или

 Филиповићи (Лозница), насељено мјесто града Лознице, Република Србија
 Филиповићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Филиповићи (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Филиповићи (Свети Иван Зелина), насељено мјесто у граду Свети Иван Зелина, Република Хрватска